Джули Кристи (; род. 14 апреля 1940) — британская актриса, лауреат премий «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус».

Биография 
Джули Кристи родилась 14 апреля 1940 года в индийском штате Ассам в семье чайных плантаторов. Начальное образование получила в местном монастыре, затем изучала актёрское ремесло в Великобритании. Эпизодические роли на британском телевидении играла с 1957 года. Впервые получила известность за одну из главных ролей в научно-фантастическом сериале ВВС «» по сценарию Фреда Хойла (Великобритания, 1961). Приобрела известность остро современными ролями эмансипированных, раскованных девушек в фильмах Джона Шлезингера — «Билли-лжец» (1963), «Дорогая» (1965, премия «Оскар» за лучшую женскую роль), а также в его экранизации романа Томаса Харди «Вдали от обезумевшей толпы» (1967).

Одной из наиболее значимых ролей из раннего репертуара Кристи является Лара в голливудской экранизации романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» (1965).

В следующем году снялась у Франсуа Трюффо в фантастической ленте «451° по Фаренгейту». За роль в вестерне Роберта Олтмена «Маккейб и миссис Миллер» (1971) была вновь номинирована на премию Американской киноакадемии. В этом фильме её партнёром был Уоррен Битти, по совету которого она перебралась в Голливуд. Романтические отношения Кристи и Битти продолжались с 1967 по 1974 год.

Джули Кристи никогда не была замужем. Она ведёт замкнутую жизнь, в 1980-е и первой половине 1990-х годов практически не снималась. Возвращение актрисы в кино ознаменовалось ролью в драме «На закате» (1997), принёсшей ей третью номинацию на «Оскар». Большой интерес среди критиков вызвала её отточенная работа в кинодраме «Вдали от неё» (2006), удостоенная ещё одной оскаровской номинации. Среди недавних фильмов с участием Кристи, ориентированных на более массового зрителя, − «Волшебная страна», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Троя», «Красная Шапочка».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Джини»
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы